Boké (regio), een regio in Guinee
 Boké (prefectuur), een prefectuur in de bovengenoemde regio
 Boké (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur